Résultats détaillés de la  des Internationaux de France de tennis qui se déroule du  au  à Paris en France.

Les vainqueurs en simple sont Rafael Nadal et Francesca Schiavone.

Faits marquants

Avant le tournoi 

Le tournoi doit faire face à un grand nombre de forfaits parmi les joueurs et joueuses de premier plan, dont entre autres la Belge Kim Clijsters, les Russes Nikolay Davydenko et Igor Andreev, l'Américain James Blake, les Argentins Juan Martín del Potro,  mondial et demi-finaliste de l'épreuve en 2009 et David Nalbandian et l'Allemand Tommy Haas. L'Espagnol Carlos Moyà, vainqueur de l'édition 1998, le Français Gilles Simon et le Croate Ivo Karlović ont également rejoint la liste des forfaits de ce Roland Garros 2010.
Rafael Nadal ayant récupéré sa place de dauphin de Roger Federer à l'issue du Masters de Madrid, une rencontre entre les deux rivaux n'était possible qu'en finale, quel que soit le tirage au sort.
Certains joueurs n'ayant, pour cause de blessure, pu obtenir un classement suffisant pour intégrer directement les tableaux de qualification ou final, bénéficient d'un classement protégé, basé sur leurs résultats depuis leur retour à la compétition. Il s'agit de David Nalbandian ( au lieu de ), Carlos Moyà ( au lieu de ), Dmitri Toursounov ( au lieu de ), Mario Ančić ( au lieu de , mais il renonce finalement à participer) et Kristof Vliegen ( au lieu de ).

Pendant le tournoi 

Cette édition est marquée par le match entre Gaël Monfils et Fabio Fognini le . Interrompu par la nuit à 21h56 ce match est le plus tardif joué dans l'histoire du tournoi (avant la mise en place des sessions de nuit à partir de l’édition 2021).

Un autre temps fort du tournoi est la défaite de Roger Federer en quart de finale face à Robin Söderling, qu'il avait battu l'année précédente en finale, et au cours de leurs douze premières confrontations en matchs officiels. Le Suédois récidive son exploit de 2009 en sortant le  mondial et tenant du titre du moment, et devient avec Juan Martín del Potro l'un des deux seuls joueurs à avoir battu à la fois Roger Federer et Rafael Nadal dans un même tournoi du Grand Chelem (l'Argentin ayant réussi cet exploit au cours d'une seule édition, lors de l'US Open 2009).
Au cours de cette édition, Francesca Schiavone devient la première Italienne à remporter un tournoi du Grand Chelem. Aucune Italienne ne s'était jamais hissée en finale d'un tel tournoi. Aucune Italienne n'avait non plus atteint les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open. Pour la récompenser après sa qualification pour la finale, la Fédération italienne avait ainsi promis à Schiavone une prime de  euros en cas de victoire en finale et de  euros en cas de défaite.

De son côté, la finaliste Samantha Stosur devient la seconde joueuse, après Lindsay Davenport, à avoir battu à la fois Justine Henin et Serena Williams dans un même tournoi du Grand Chelem. Elle s'est ensuite imposée en demi-finale face à Jelena Janković, devenant ainsi la première joueuse de l'histoire à battre trois anciennes ou actuelles numéros 1 mondiales à la suite dans un même tournoi du Grand Chelem. D'autre part, il n'y avait pas eu d'Australienne en finale du simple dames de Roland-Garros depuis Wendy Turnbull en 1979.
Avec Robin Söderling, il s'agit de la  de Roland-Garros jouée par un Suédois depuis le début de l'ère Open, soit 37 % de présence d'un représentant suédois entre 1968 et 2010.
En remportant Roland-Garros pour la , Rafael Nadal devient alors le deuxième plus titré de l'histoire du tournoi et s'approche du record des six victoires de Björn Borg.
Pour la première fois de l'histoire, la finale simple messieurs a été filmée en 3D et retransmise ainsi dans 26 salles de cinéma en France, avec un tarif de 19 euros par place.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Handisport 
Résultats détaillés.

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double dames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2010
France
France
France
Tennis en mai 2010
Tennis en juin 2010